Enevold de Falsen er navnet på flere personer:

 Enevold de Falsen (borgmester) (1686-1761) – dansk borgmester i København og højesteretsdommer
 Enevold de Falsen (forfatter) (1755-1808) – norsk justitiarius og forfatter
 Enevold de Falsen (officer) (1812-1867) – dansk officer og godsejer